Valdeolivas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdeolivas (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Valdeolivas (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar